Fu-ch’eng-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luoyang (häradshuvudort), Guangdong, 
 Huazhou (ort), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar